Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 77001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 lutego 2001 do 10 maja 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

77001-77100

77101-77200

77201-77300

77301-77400

77401-77500

77501-77600

77601-77700

77701-77800

77801-77900

77901-78000

Przypisy 

Lista planetoid 077001-078000